Tonatico hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas en México 
 Tonatico, cabecera del municipio de Tonatico.
 San Gaspar Tonatico, localidad del municipio de Tonatico.
 Municipio de Tonatico, municipio del estado de Puebla.
 Tonatico (Huixtla), localidad del municipio de Huixtla, estado de Chiapas.